Кушадасы — турецкий топоним. Может означать:

 Кушадасы — город и район.
 Кушадасы (залив) — залив.

См. также 
 Артер (остров)
 Куш
 Птичий остров (Словакия)